Krückmann ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Krückmann (1865–1944), deutscher Ophthalmologe
 Oluf Krückmann (1904–1984), deutscher Orientalist
 Paul Krückmann (1866–1943), deutscher Rechtswissenschaftler